Teken (doorverwijspagina). Signum is Latijn voor teken of signaal
 signum linguae, een  pedagogisch of taalpolitiek instrument
 signum legionum, het veldteken van een legioen
 signum (wiskunde), een eenvoudige wiskundige functie
 Opel Signum, een automodel
 Signum (artiest), een tranceact
 Integra-Signum of kortweg Signum, beter bekend als Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB), een systeem voor treinbeïnvloeding
 Signum Classics, een platenlabel